Latino Malabranca Orsini (? – 1294), cardinale,  nominato da Papa Niccolò III; (1278) 
Latino di Carlo Orsini (1411-1477), cardinale, nominato da Papa Niccolò V (1448);
Latino di Camillo Orsini (1530 c.a. – 1580 c.a.), condottiero e teorico militare.